Таванг:

 Таванг — город, центр округа Таванг в штате Аруначал-Прадеш в Индии.
 Таванг — округ на крайнем западе индийского штата Аруначал-Прадеш.
 Таванг — монастырь, который находится на холме над городом Таванг в округе Таванг в штате Аруначал-Прадеш, Индия.
  (или Гамри ()) — река в Бутане.